Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale John McEnroe 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Ivan Lendl (campione)
 Assente
 Kevin Curren (semifinali)

 Gene Mayer (secondo turno)
 Bill Scanlon (quarti di finale)
 Assente
 Eliot Teltscher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1983